Kupina (Velika Kopanica) - plaats in Kroatië
 Jekaterina Kupina - Russisch atlete